Gomorra – città dell'antichità citata nella Bibbia
Gomorra – romanzo di Roberto Saviano (2006)
Gomorra – film di Matteo Garrone, tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano (2008)
Gomorra – serie televisiva italiana tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano
Gomorra – colonna sonora dell'omonimo film
Gomorra – EP di Wumpscut del 1994